Tabela medalowa wszech czasów dla wszystkich Igrzysk Europejskich.

EOC nie publikuje tabeli wszech czasów, jedynie publikuje klasyfikacje tylko dla pojedynczych Igrzysk.

Stan po IE 2019

Przypisy 

Igrzyska europejskie